ТЛП — многозначная аббревиатура:
 ТЛП — технология литейных процессов (кафедра)
 ТЛП — Техникум лёгкой промышленности
 ТЛП — тяжёлое лётное происшествие
 ТЛП — транспортное логистическое предприятие, транспортно-логистическое предприятие

См. также 
 ТЛПХ — товарищество личных подсобных хозяйств
  — аббревиатура латиницей